Schloss Burggrub steht für:

 Schloss Burggrub (Geiselwind), Landkreis Kitzingen, Bayern
 Schloss Burggrub (Heiligenstadt), Heiligenstadt in Oberfranken, Landkreis Bamberg, Bayern
 Schloss Burggrub in Kirchenthumbach,  Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern, siehe Burggrub (Kirchenthumbach) #Geschichte von Schloss und Schlossökonomie
 Schloss Burggrub (Krummennaab), Landkreis Tirschenreuth, Bayern